Стекло́ва — русская фамилия. Женский вариант фамилии .

Известные носительницы: Стеклова, Агриппина Владимировна (род. 1973) — российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России.
 Стеклова, Любовь Александровна (1929—2002) — звеньевая виноградарского совхоза «Малая земля», Герой Социалистического Труда.

См. также 
Стеклова функция